Замощье — деревня в Кардымовском районе Смоленской области России. Входит в состав Каменского сельского поселения. Население — 33 жителя (2007 год). 
 
Расположена в центральной части области в 15 км к северо-западу от Кардымова, в 0,5 км южнее автодороги , на берегу реки Хмость. В 10 км юго-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Присельская на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Кардымовского района